Il singolare del torneo di tennis Gaz de France Stars 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Kim Clijsters che ha battuto in finale Kaia Kanepi 6-3, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Kim Clijsters (campionessa)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)
 Ana Ivanović (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld (primo turno)

 Ai Sugiyama (primo turno)
 Vera Zvonarëva (semifinali)
 Samantha Stosur (secondo turno)
 Mara Santangelo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Gaz de France Stars 2006